Bo Lindström kan syfta på:

Bo Lindström (skådespelare) (1919–1995), en skådespelare
Bo W. Lindström (1953–), en mimare